Славное первое июня:

 Славное первое июня — морское сражение между Великобританией и Францией 1794 года.
 Славное первое июня — пьеса Ричарда Бринсли Шеридана.